Израильский боевой корпус сбора разведывательных данных (ранее известный как полевой корпус разведки) () является новейшим структурным элементом в ЦАХАЛ.
Создан в апреле 2000 года для сбора разведданных на поле битвы.
Осуществляет свою деятельность начиная с батальонного уровня и её численность увеличивается в зависимости от задач.

История создания 
В 1993 году было создано первое специализированное подразделение полевой разведки, предназначенное для работы на любом фронте, Yahmam (сокращение от Target Field Intelligence, также известное как Nitzan Commando). Подразделение было предназначено для обеспечения разведки в режиме реального времени и поиска цели. Он был прикреплен к штабу армии сухопутных войск Израиля, и его солдаты носили черные береты, хотя находились под непосредственным командованием Генерального штаба.

В 1982—2000 годах во время Южно-ливанского конфликта, подразделение осуществляло разведку на поле боя. После катастрофы израильского вертолета 4 февраля 1997 года, в результате которой подразделение потеряло двух человек из 73 жертв авиакатасрофы, Верховный Суд Израиля дал указание раскрыть их имена, и, следовательно, о существовании подразделения стало известно общественности.

Подразделение было переформировано в корпус в апреле 2000 года. В конце 2008 года штаб армии сухопутных войск Израиля принял решение переименовать ее в «боевой корпус сбора разведданных» из «корпуса полевой разведки», чтобы подчеркнуть её боевой характер и отделиться от управления военной разведки, которому она ранее профессионально подчинялась.

Название было изменено в ноябре 2009 года. Кроме того, цвет берета корпуса был изменен с темно-зеленого (что связано с военной разведкой) на желтый.

Обучение

Структура 
Корпус состоит из следующих подразделений: 
 414-й полевой разведывательный батальон «Нешер» (Южное командование-Сектор Газа).

 595-й полевой разведывательный батальон «Орел» (Северное командование-сектор Сирии).

 636-й батальон разведки «Ницан» (Центральное командование).

 727-й полевой разведывательный батальон «Эйтам» (Южное командование-сектор Негев).

 869-й батальон разведки «Шахаф» (Чайка) (Северное командование — ливанском секторе).

 Школа полевой разведки.

 Центральное командовании ЦАХАЛа в Тель-Авив.
Батальон включает в себя бойцов на специальных разведывательных автомобилях повышенной проходимости 4x4, и женщин, которые управляют различными камерами из центра управления.

Командование 
Главный офицер полевой разведки — бригадный генерал, который назначается начальником штаба армии ЦАХАЛ.

Литература 
 Cohen, Gili (July 24, 2009). «Start Learning: Instead of Field Intelligence — Combat Intelligence Collection Corps». Bamahane (in Hebrew). No. 2998. p. 15.
 Ben Dror, Arnon (March 25, 2009). «With God’s Help: Field Intelligence Corps will be Renamed to Combat Intelligence Collection Corps» (in Hebrew). Israel Defense Forces. Retrieved 2009-07-23.
 «Redesigned Combat Intelligence Collection Corps Aims High» (in Hebrew). Israel Defense Forces. November 23, 2009. Retrieved 2012-04-17.

Разведывательные организации Израиля